Les élections législatives partielles de 1934 (en  et en ) ont eu lieu le  afin de renouveler vingt-neuf des cinquante-quatre députés dans les circonscriptions Sud et Est pour la législature 1934-1937 de la Chambre des députés du Luxembourg.

Contexte

Organisation

Mode de scrutin

Calendrier

Forces en présence

Résultats

Résultats nationaux

Résultats par circonscription

Notes et références

Voir aussi 
 Gouvernement Bech

Luxembourg
1934
1934 au Luxembourg
Politique en juin 1934